Vince Lucero, né le  aux États-Unis, est un combattant américain d'arts martiaux mixtes (MMA).

Palmarès en arts martiaux mixtes 

|Défaite
|style="text-align:center;"|22-26-1
| Michael Hayward
|TKO (coups de poing)
|MEFC 1 - Moore Extreme Fighting Challenge
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|4:31
|Payson, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|22-25-1
| Eric Prindle
|KO (coups de poing)
|Imperio MMA
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:13
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|22-24-1
| Catalin Zmerandegu
|Décision unanime
|International Fighting Championship (England) - Revolution
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2:19
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|22-23-1
| Dave Bautista
|TKO
|CES MMA: Bautista vs. Evans
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|4:05
|États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|22-22-1
| Mike Martinez
|Décision unanime
|UFC: Fight For The Troops 2
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|5:00
|États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|21-22-1
| Eric Flood
|TKO
|RITC 157
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|5:00
|États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|20-22-1
| Timothy Hague
|Décision unanime
|
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:14
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-21-1
| Ron Sparks
|Soumission
|Bellator Fighting Championships 43
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:18
|États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|20-20-1
| Beau Tribolet
|Décision unanime
|Rumble at the Ranch
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0:00
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-19-1
| Tim Sylvia
|Soumission
|CFX: Extreme Challenge On Target 170
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:44
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-18-1
| Jojo Thompson
|Soumission
|Rage In The Cage 132
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:50
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-17-1
| Eddie Sanchez
|Soumission (étranglement guillotine)
|Total Combat 33
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:27
|États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-16-1
|Adam Padilla
|Soumission technique (étranglement guillotine)
|RITC 129 - Rage in the Cage 129
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:20
|Globe, Arizona, États-Unis
|
|-
|Égalité
|style="text-align:center;"|20-15-1
|Jojo Thompson
|Draw
|RITC 123 - Rage in the Cage 123
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3:00
|Chandler, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-15
| Lavar Johnson
|KO (coup de poing)
|PFC 10 - Explosive
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:16
|Lemoore, Californie, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|20-14
| Devin Cole
|TKO (poings)
|PFC 8 - A Night of Champions
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:17
|Lemoore, Californie, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|20-13
| Anatoli Ciumac
|Disqualification (genou dans la face)
|Strike FC - Night of Gladiators
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:00
|Ploiești, Roumanie
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|19-13
| Chris Marez
|TKO (poings)
|Primal MMA - The Next Level
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1:30
|Tijuana, Mexique
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|19-12
| Brad Imes
|Soumission (étranglement arrière)
|Tuff-N-Uff - Tuff-N-Uff 3
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:26
|Las Vegas, Nevada, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|19-11
| Mike Dexter
|KO (poings)
|PFC 2 - Fast and Furious
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:36
|Lemoore, Californie, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|18-11
| Roy Nelson
|TKO (poings)
|IFL - Oakland
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:55
|Oakland, Californie, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|18-10
| Eric Pele
|Décision unanime
|Extreme Wars 5 - Battlegrounds
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3:00
|Honolulu, Hawaï, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|18-9
| Ruben Villareal
|TKO (poings)
|KOTC 47 - Uprising
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1:04
|Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|18-8
| Johnathan Ivey
|TKO
|XCF 6 - Xtreme Cage Fighter 6
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0:00
|Casa Grande, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|17-8
| Josh Haynes
|Soumission (étranglement arrière)
|LOTC - Lords of the Cage
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2:08
|Anacortes, Washington, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|16-8
| Soa Palelei
|TKO (poings)
|Shooto Australia - NHB
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|NC
|Melbourne, Australie
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|16-7
|Cory Timmerman
|TKO (soumission par frappes)
|RITC 62 - More Punishment
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:52
|Casa Grande, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|15-7
| Joe Grant
|TKO
|XCF 4 - Havoc in Havasu 2
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:00
|Lake Havasu City, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|14-7
| Justin Eilers
|TKO (blessure)
|SB 33 - SuperBrawl 33
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:00
|Honolulu, Hawaï, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|14-6
| Homer Moore
|Décision unanime
|RITC 58 - Homer vs. Vince
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3:00
|Tempe, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|14-5
|Lemuel Vincent
|Soumission (clé de bras)
|RITC 57 - Tucson Revisited
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:36
|Tucson, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|13-5
|Cory Timmerman
|Soumission (étranglement)
|RITC 56 - Rage in the Cage 56
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:56
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|12-5
|Joe Nameth
|TKO (soumission aux poings)
|CFM - Octogono Extremo
|
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|NC
|Monterrey, Mexique
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|11-5
| Christian Wellisch
|TKO (poings)
|CFM - Octogono Extremo
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|NC
|Monterrey, Mexique
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|11-4
| Travis Fulton
|Soumission (étranglement guillotine)
|XCF 2 - Havoc in Havasu 1
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:30
|Lake Havasu City, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|11-3
|Rick Mathis
|KO
|CE - 
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0:45
|Nuevo Laredo, Mexique
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|10-3
|Herb Garcia
|TKO
|RITC 52 - Rivalry
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:58
|Casa Grande, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|9-3
|Mike Proctor
|Soumission (étranglement)
|RITC 51 - Invasion From the North
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:28
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|8-3
|Joseph Pelligino
|TKO (soumission aux poings)
|RITC 50 - The Prelude
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:29
|Tucson, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|7-3
|Thomas Gil
|Décision unanime
|RITC 44 - Feel the Power
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3:00
|Casa Grande, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|7-2
|Justin Lyon
|TKO (soumission aux poings)
|RITC 43 - The Match
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:25
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|6-2
| Jimmy Ambriz
|Soumission (étranglement triangle de bras)
|KOTC 19 - Street Fighter
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|4:33
|San Jacinto, Californie, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|6-1
| Steve Sayegh
|TKO
|RITC 41 - Rage in the Cage 
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:22
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|5-1
|Brad Reynolds
|TKO (frappes)
|RITC 39 - Bring It
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:14
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|4-1
|Robert Beraun
|TKO
|RITC 37 - When Countries Collide
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2:45
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Défaite
|style="text-align:center;"|3-1
| Homer Moore
|TKO (soumission aux poings)
|RITC 35 - This Time It's Personal
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1:09
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|3-0
|Joey Vigueria
|TKO (poings)
|RITC 34 - Rage in the Cage 34
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:36
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|2-0
|Charles LeBlanc
|TKO (poings)
|RITC 33 - The Big Show
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:02
|Phoenix, Arizona, États-Unis
|
|-
|Victoire
|style="text-align:center;"|1-0
| John Jefferson
|TKO (poings)
|ACC - Arizona Cage Combat
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:29
|Payson, Arizona, États-Unis
|

Notes et références

Liens externes 

Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes